

Localidades

Fowlerton (Indiana)
Fowlerton (Texas)

Desambiguação